Tatti ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Tatti (* 1981), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB
 Pierino Tatti (1893–1963), Schweizer Arzt, Politiker, Gemeindepräsident, Tessiner Grossrat und Nationalrat.